Britney puede referirse a:

  Britney Spears, cantante estadounidense.
 Britney, álbum de Britney Spears.
 Britney Stevens, actriz estadounidense.
 Britney Gallivan, personaje estadounidense.